50-й выпуск  Тура Дренте — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Дренте. Гонка прошла 10 марта 2012 года в рамках Европейского тура UCI 2012. Победу одержал нидерландский велогонщик Берт-Ян Линдеман из команды .

Участники 
В гонке приняли участие 24 команды: 3 команды категории UCI ProTeam, 11 проконтинентальных команд, 9 континентальные и сборная Нидерландов. Всего на старт соревнования вышли 187 гонщиков. До финиша доехали 78 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Тур Дренте 2012 на FirstCycling
 
 
 
 

2012 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 2012 году
Март 2012 года